Виейра () — португальская фамилия.

Известные носители:
 Виейра, Алисе (род. 1943) — португальская писательница и журналистка.
 Виейра, Антонио Карлос (род. 1956) — бразильский футболист и тренер.
 Виейра, Антониу (1608—1697) — португальский и бразильский миссионер-иезуит, проповедник, дипломат, философ и писатель.
 Виейра, Армениу (род. 1941) — поэт и журналист Кабо-Верде.
 Виейра, Бруно (род. 1985) — бразильский футболист, правый защитник (латераль).
 Виейра, Валдейр (род. 1944) — бразильский футбольный тренер.
 Виейра, Вероника (род. 1968) — аргентинская актриса.
 Виейра, Дуглас (род. 1960) — бразильский дзюдоист, призёр Олимпийских игр.
 Виейра, Жаэл  (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Виейра, Жерсон (род. 1992) — бразильский футболист, играющий на позиции защитника.
 Виейра, Жорван (род. 1953) — португало-бразильский футболист и тренер.
 Виейра, Жуан Бернарду (1939—2009) — президент Гвинеи-Бисау.
 Виейра, Луан (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий.
 Виейра, Марсело (род. 1988) — бразильский футболист.
 Виейра, Марсио (род. 1984) — андоррский футболист.
 Виейра, Мередит (род. 1953) — американская журналистка и телеведущая игрового шоу.
 Виейра, Милтон (род. 1978) — бразильский боец смешанного стиля.
 Виейра, Патрик (род. 1976) — французский футбольный полузащитник.
 Виейра, Родолфу (род. 1989) — бразильский боец.
 Виейра, Роналдо (род. 1998) — английский футболист.
 Виейра, Соня Мария (род. 1944) — бразильская пианистка и музыкальный педагог.
 Виейра, Сузана (род. 1942) — бразильская актриса.
 Виейра, Угу (род. 1988) — португальский футболист, нападающий.
 Виейра, Фабиу (род. 2000) — португальский футболист, полузащитник.
 Виейра, Франциско (1765—1805) — португальский художник.
 Виейра, Федерико Матиас (род. 1988) — аргентинский гандболист.
 Виейра, Эдсон (род. 1965) — бразильский футболист, футбольный тренер.

Составные фамилии 
 Виейра Диаш, Мануэль Элдер (род. 1953) — ангольский государственный деятель.
 Виейра Раваско, Бернардо (1617—1697) — португальский и бразильский религиозный и государственный деятель, миссионер-иезуит, писатель.
 Виейра Уайт, Хильберто (1911—2000) — политический деятель международного и колумбийский рабочего и коммунистического движения. Основатель Коммунистической партии Колумбии (КПК).

См. также 
 Девиер — российский дворянский род, родоначальник которого изначально носил фамилию де Виейра.